Weidenhammer steht für:
 Weidenhammer Packaging Group, ein deutscher Kombidosenhersteller

Weidenhammer ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Weidenhammer (* 1948), deutsche Psychoanalytikerin, Autorin, Hochschullehrerin, siehe Brigitte Boothe
 Gerhard Weidenhammer (* 1947), deutscher Fußballspieler
 James A. Weidenhammer (1918–2013), US-amerikanischer Computeringenieur
 Jörg Weidenhammer (1948–2017), deutscher Psychoanalytiker, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie
 Karl-Heinz Weidenhammer, deutscher Jurist
 Peter Weidenhammer (* um 1480; † um 1540), deutscher Chemiker und Alchemist